Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2022 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло в группе А с 3 по 9 апреля в Таллине, Эстония и в группе В, с 21 по 27 марта, в столице Болгарии Cофии.

Турниры 2020 и 2021 года были отменены международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе B первого дивизиона чемпионата мира 2023 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе А второго дивизиона чемпионата мира 2023 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу А третьего дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Итоги 
Группа A
  Сборная Южной Кореи вышла в группу В первого дивизиона
  Сборная Сербии вылетела в группу В второго дивизиона

Группа B
  Сборная Хорватии вышла в группу А второго дивизиона
  Сборная Болгарии выбыла в группу А третьего дивизиона

Участвующие команды 
В чемпионате принимают участие 10 национальных команд. Сборная Болгарии пришла из третьего дивизиона, сборная Великобритании пришла из первого дивизиона, остальные — с турнира второго дивизиона чемпионата мира 2019 года.

 Сборная Австралии снялась с соревнований из-за пандемии COVID-19
 Сборная Китая снялась с соревнований.

Группа А

Группа В

Группа А

Судьи 
В группе B первого дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей

Главные судьи
  Ники де Хердт
  Павел Халас
  Артём Еремеев
  Даниэль Шоош

Линейные судьи
  Матиас Кристели
  Кристофер Ден
  Владислав Машенкин
  Агрис Озолиньш
  Алексей Сащенков
  Тойво Тилку
  Давид Ваци

Турнирная таблица

Видео

Результаты 
Время местное (UTC+3).

Группа B

Судьи 
В группе B первого дивизиона приняли участие 3 главных и 5 линейных судей

Главные судьи
  Мурат Айгун
  Миха Буловец
  Левенте Шико-Силард

Линейные судьи
  Беркай Асланбей
  Христо Дунчев
  Крешимир Полашек (Krešimir Polašek)
  Габриэль Раду
  Василий Васильев

Турнирная таблица 
 Сборная Австралии снялась с соревнований из-за пандемии COVID-19
 Сборная Китая снялась с соревнований

Таблица

Видео

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Ю2
В
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей